«Разомкнутый круг» () — бельгийский драматический фильм режиссёра Феликса Ван Грунингена. Картина удостоена кинопремии «Сезар» и была номинирована на «Оскар» 2014 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также получила приз зрительских симпатий в программе «Панорама» 63-го Берлинского международного кинофестиваля.

Мировая премьера фильма состоялась 10 октября 2012 года, в России фильм был выпущен 16 января 2014 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Бельгии в Генте. В нём показывается семилетний период жизни его главных героев, Дидье и Элизы, с того момента, как они встречаются друг с другом. Особенностью сюжета является то, что события демонстрируются не в хронологическом порядке, сцены из прошлого и настоящего героев идут вперемешку друг с другом.

Элиза работает татуировщиком, а Дидье — бывший панк, который играет на банджо в группе исполняющей песни в стиле блюграсс, а также большой поклонник американского образа жизни считающий Америку землёй свободы. После знакомства и начала бурных любовных отношений Элиза однажды узнаёт о том, что она уже на третьем месяце беременности. Дидье поначалу шокирует эта новость, так как он совсем не хотел ребёнка, но они решают его оставить. У них рождается дочь, которую они называют Мэйбелл. Несмотря на рождение дочери, Дидье интересуется только музыкой и алкоголем, а Элиза присоединяется к его группе в качестве певицы.

В возрасте шести лет у Мэйбелл диагностируют лейкоз и она вынуждена начать проходить долгий курс химиотерапии. Внимание Дидье и Элизы полностью переключается на дочь, но однако ни лечение, ни забота не помогают ей и девочка умирает. Сперва Дидье и Элиза начинают обвинять друг друга в произошедшем, а потом каждый из них пытается самостоятельно справиться с горем, но это не получается. Итогом этой истории становится самоубийство главной героини фильма.

В ролях

Критика 
Фильм получил в основном положительные отзывы. На сайте Rotten tomatoes рейтинг фильма равен 79% и составляет среднюю оценку в 7.4 балла по десятибалльной шкале. На сайте Metacritic фильм имеет рейтинг в 71 балл основанный на отзывах 29 критиков, а на IMDb его оценка составляет 7.9 балла. Роджер Эберт дал фильму три с половиной звезды из четырёх.

Награды и номинации

Саундтрек 

«Разомкнутый круг: Оригинальный саундтрек к фильму» был выпущен 23 ноября 2012 года. Большая часть песен в фильме была исполнена самими актёрами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
  
  
  
 

Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы на нидерландском языке
Фильмы о Бельгии
Фильмы Бельгии 2012 года